Ankyramorpha es un clado extinto de pararreptiles procolofonomorfos que vivieron entre principios de la época del Cisuraliense (mediados del Sakmariense) hasta finales del período Triásico (finales del Rhaetiense) en África, Antártida, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Suramérica. Fue nombrado por los paleontólogos Michael deBraga y Robert R. Reisz en 1996 como un taxón basado en nodos. Ellos lo definieron como "el más reciente ancesto común de Procolophonia y Lanthanosuchoidea y todos sus descendientes". El siguiente cladograma muestra la posición de Ankyramorpha entre los Procolophonomorpha, según el análisis Linda A. Tsuji, Johannes Müller y Robert R. Reisz, 2012.

Referencias 

Parareptilia